De bouwstijl Herreriaans (Spaans:Herreriano, Arquitectura herreriana) is een bouwstijl in Spanje tijdens de Renaissance. De architect Juan de Herrera (1530-1593) is naamgever van deze stijl.

De bouwstijl wordt gekarakteriseerd door de sterk uitgezette lijnen en het gebrek aan decoratie; tijdgenoten noemden het ook wel de onversierde stijl, die architectonische eenvoud, somberheid, soberheid en kaalheid benaderde.

Voorbeelden van deze stijl zijn ondser meer het Escorial, Kathedraal van Valladolid, de Lonja (zijdemarkt) van Sevilla, het klooster van Santa Teresa in Ávila en het Colegio de Nuestra Señora de La Antigua in Monforte de Lemos. De stijl verspreidde zich ook naar de Spaanse koloniën waar ze te vinden is in de kathedralen van Mexico-Stad en Puebla. Het Herreriaans werd gebruikt in grote monumentale projecten.

Fotogalerie

Externe links 
  Arquitectura renacentista
  Arquitectura Renacentista Clásica y Herreriana

Architectuur in Spanje